Luis Cruz puede referirse a:
 Luis Cruz (1905—1986), sindicalista y político argentino;
 Luis Cruz Martínez (1866—1882), militar chileno;
 Luis Alberto Cruz (1925—1998), futbolista uruguayo;
 Luis Cruz (1930—2012), autor de Ay, qué noche tan preciosa, compositor venezolano de música popular, creador del Trío Los Latinos y del Trío Los Naipes;
 Luis Cruz Martos (1975—), entrenador de fútbol sala español.
 Luis Cruz (1984—), beisbolista profesional.
 Luis Cruz,  periodista chileno.
 Luis Cruz Almeida (1885-1942), diputado chileno.